Miss Supranational 2012, est la  de Miss Supranational, qui s'est déroulée au Studio TV Hala Mera de Varsovie, le .

La lauréate biélorusse, Ekaterina Buraya succède à la polonaise Monika Lewczuk, Miss Supranational 2011.

Résultats

Reines de beauté des continents

Prix spéciaux

Candidates

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts

Retours 

Dernière participation en 2010
  ;
  ;
 .

Désistements 
 Les pays qui ont abandonné la compétition

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les pays qui ont choisi les candidates, mais l'État se retire de la compétition

  – Natalia Ostrosky, Miss Supranational Argentine 2012.
  – Anastagia Pierre, Miss Floride USA 2009, première dauphine de Miss Bahamas 2010 et deuxième dauphine de Miss Intercontinental 2010.
  – Johanna Medjo, première dauphine de Miss Supranational Cameroun 2010.
  – Jin Guo, Miss Supranational Chine 2012.
  – Sevilay Aydin, Miss Chypre du Nord 2007.
  – Diana Lemus, Miss Supranational Colombie 2012.
  – Benazira Djoco, Miss Paraíba Monde 2011.
  – Ovi Dian Aryani Putri, première dauphine de Miss Indonésie 2012.
  – Susan Dervishi, Miss Supranational Irak 2012.
  – Liseth Berenice Solorzano, Miss Supranational Kiribati 2012.
  – Karen Ghrawi, Miss Liban 2013.
  – Izara Aishah Hisham, Miss Supranational Malaisie 2012.
  – Bakhtawar Shah, Miss Supranational Pakistan 2012.
  – Romina Silvana Cobeña, Miss Supranational Palaos 2012.
  – Brenda Contreras García, Miss Supranational Salvador 2012.
  – Natasha Beckley, Miss Sierra Leone 2011, Miss Sierra Leone USA 2009 et première dauphine de Miss Afrique USA 2009.
  – Barbora Klapačová, deuxième dauphine de Miss Bikini International Malte 2010
  – Winfrida Dominic, Miss Univers Tanzanie 2012.
  – Olexandra Daschenko, Miss Supranational Ukraine 2012.

Notes sur le classement des pays 
  de la Biélorussie grâce au sacre de Ekaterina Buraya.
 La Pologne est classée pour la  consécutive.
 La République tchèque est classée pour la  consécutive.
 L'Afrique du Sud, Biélorussie, le Panama, la France, l'Islande, le Porto Rico et la République dominicaine sont classés pour la  consécutive.
 Le retour de l'Honduras et de la Thaïlande, depuis leur dernier classement à Miss Supranational 2010.
 Le retour de l'Angleterre, depuis son dernier classement à Miss Supranational 2009.
 L'Angleterre, la Bosnie-Herzégovine, le Canada, le Costa Rica, le Danemark, l'Équateur, l'Espagne, les Philippines et le Suriname réalisent leur premier classement.

Représentations des candidates aux concours internationaux 
  - Michelle Giden-Huys, Miss Supranational Afrique du Sud 2012, a été élue Miss Atlantique International 2011. Elle est la première sud-africaine à remporter le concours.
  - Stephanie Ziolko, Miss Karlsruhe 2008 et Miss Bade-Wurtemberg 2009, a été élue Miss Globe 2011.
  - Emmily Polen, Miss Fashion 2010 et Miss Supranational Belgique 2010, a participé aux concours Miss Model of the World 2009 et World Miss University 2011. Elle s'est classé dans le top 15 au concours Miss Friendship.
  - Ema Golijanin, Miss Terre Bosnie-Herzégovine 2010, a participé à Miss Terre 2010. Elle a terminé  au concours Miss Tourisme Univers 2014.
  - Katie Starke, Miss Teenage Canada 2008, s'est classée dans le top 12 à Miss Teen Monde 2008. Elle a participé à Miss International 2010.
  - Karina Ramos, Miss Costa Rica 2014, a terminé  à Miss Belleza Americana 2013 et  au concours Reine internationale de la ganadería 2013. Elle a été élue Reine internationale de la paix 2013 et devient la première lauréate du concours. Elle a terminé  à Miss Tourisme Latine 2013 où on lui fit attribué le prix de Miss Culture. Elle a participé à Miss Univers 2014 mais ne décroche aucune place parmi les quinze demi-finalistes.
  - Sulay Castillo, Miss Supranational Équateur 2012, a atteint le top 20 au concours Miss Grand International 2013.
  - Nieves Sánchez, Miss Supranational Espagne 2012, a participé au concours Top Model of The World 2013. Elle n'est pas classée.
  - Sopia Venetikian, Miss Supranational Géorgie 2012, a participé à Miss Tourism Queen International 2013.
  - Natalya Coto Hernández, s'est classée dans le top 20 à Miss Tourisme Monde 2012 et dans le top 15 à Miss Asie-Pacifique Monde 2014.
  - Sigrún Eva Ármannsdóttir, Miss Islande 2011, a participé à Miss Monde 2011 mais ne se classe pas en demi-finale. Elle a terminé dans le top 15 à Miss International 2013.
  - Elaine Kay Moll, première dauphine de Miss Philippines 2012 et Miss Supranational Philippines 2012, a représenté les Philippines aux Asia Model Awards 2012 en Corée du Sud.
  - Gabriela Berríos, Miss Univers Porto Rico 2014, a été élue Miss Latine International USA 2010 et Miss Tourisme Intercontinental 2010. Elle a participé à Miss Univers 2014. Elle n'est pas classée.
  - Chantel Martínez Figueroa, Miss République dominicaine USA 2012 et cinquième dauphine de Miss République dominicaine 2013, a terminé  à Miss Grand International 2013 et  à Miss Global Teen International 2012 où elle reçoit le titre de Reine des Caraïbes.
  - Michaela Dihlová, Miss Prague Open 2008 et finaliste de Miss Tchèque 2012, a terminé  à Miss Princess of the World 2008. Elle se place  au concours Miss Model of the World 2011. Elle participe à Miss Global Beauty Queen 2011 mais n'arrive pas à atteindre la demi-finale.
  - Nanthawan Wannachutha, Miss Supranational Thaïlande 2012, a terminé  au concours Supermodel of the World 2010.
  - Diamilex Alexander, Miss Supranational Venezuela 2012, a représenté la Guadeloupe au concours Miss Italia nel Mondo 2009 et s'est classé dans le top 15. Elle a été élue Miss World Bikini 2009.
  - Lại Hương Thảo, Miss Vietnam Sport 2012, a participé à Miss Monde 2013. Elle ne se classe pas.

Liens externes 

  Miss Supranational 2009-2014

2012 en Pologne
2012
Septembre 2012